Pfanzelter ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Pfanzelter (* 1969), italienische Zeithistorikerin
 Gerhard Pfanzelter (* 1943), österreichischer Diplomat
 Heilwig Pfanzelter (* 1953), österreichische Fernsehmoderatorin, Sängerin und Schauspielerin